(titre international ) est un film dramatique brésilien sorti en 2016 et réalisé par Fábio Baldo et Sérgio Andrade.

Le film a été présenté dans la section Panorama au  Festival international du film de Berlin en 2016.

Synopsis

Fiche technique 

 Titre : 
 Photographie : Yure Cesar
 Montage : Fábio Baldo
 Musique :

Distribution 

 Anderson Tikuna : Anderson
 Rita Carelli : Pia
 Begê Muniz : Beto Cainã
 Emanuel Aragão : Mapinguary Jr.
 Severiano Kedassere : Old Shaman
 Fidelis Baniwa : Tunarê
 Kay Sara : Sister
 Ana Sabrina : Niece
 Arnaldo Barreto : Frankney
 Thiago Almeida : 11-year-old Anderson

Production 
Le film a été tourné à Manaus.

Notes et références

Liens externes 
 
   Antes o tempo não acabava, sur le site de la  Berlinale

Film brésilien sorti en 2016
Film dramatique brésilien
Film en portugais
Film tourné à Manaus